Кубок России по регби — ежегодное соревнование для российских регбийных клубов, проводимое Регбийной премьер-лигой. В Кубке могут участвовать как профессиональные, так и любительские регбийные клубы. С 2014 года обладатель Кубка и Чемпион России прошедшего сезона перед началом следующего встречаются в матче за Суперкубок.

Формат Кубка России по регби в 2016 году претерпел существенные изменения. Впервые в турнире участвуют любительские команды. Участие в соревнованиях примут клубы из всех трёх лиг российской регбийной системы: Премьер, Высшей и Федеральной. Всего — 34 клуба. Любительские клубы Федеральной лиги начинают борьбу с первого раунда, клубы Премьер-лиги на стадии 1/8 финала.

Финалы 

 Из-за подготовки российской сборной к Кубку европейских наций финал Кубка России по регби 2008 перенесли на весну 2009 года. В 2009 году Кубок не разыгрывался.
 В 2012 году Кубок России был отменен, так как заявку на участие прислали только четыре команды.
 В 2019 году Кубок России был разыгран дважды — за 2018 и 2019 года.

Примечания

Ссылки 
 
 Федерация регби России
 Статистика чемпионатов СССР и России по регби